The Last Alarm – documentario del 1900 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
The Last Alarm – film del 1926 diretto da Oscar Apfel
The Last Alarm – film del 1940 diretto da William West